Macates (escultor), escultor grec
 Macates d'Elimiotis, militar macedoni
 Macates d'Etòlia, polític etoli, que fou enviat com ambaixador a Esparta al començament de la guerra social (220 aC)